Sangaré est un nom de famille ouest-africain d'origine peul porté par :
 Adama Sangaré (19?-), personnalité politique malienne ;
 Awa Diakité Sangaré, femme politique malienne ;
 Bakary Sangaré (19?-), acteur français ;
 Diakaridia Sangaré (1986-), coureur cycliste malien ;
 Ibrahim Sangaré (1997-), footballeur ivoirien ;
 Kadidia Sangaré, femme politique malienne ;
 Luc Auguste Sangaré (1925-1998), prélat catholique malien ;
 Mamadou Bakary Sangaré (1954-), homme politique malien ;
 Michel Sangaré (19?-2019), comédien malien ;
 Oumar Sangaré (1987-), coureur cycliste malien ;
 Oumou Sangaré (1968-), chanteuse malienne ;
 Tiémoko Sangaré (1957-), homme politique malien ;
 Yohann Sangaré (1983-), joueur de basket-ball français.

Patronyme peul